Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2007 - 4. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), który trwał od 7 listopada do 11 listopada 2007 roku w Kirchbergu, w Szwajcarii. Brązowy medal przypadł reprezentacji Finlandii, która pokonała Szwajcarię. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebro Czechy.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2007 w unihokeju
2007 w Szwajcarii
Unihokej w  Szwajcarii